Packe bezeichnet:

 Packe Island, eine Insel der Torres-Strait-Inseln

Packe ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Packe (1686–1749), britischer Arzt und Geologe
 Edward H. Packe (1878–1946), britischer Verwaltungsbeamter
 Roderick Packe (* 1961), britischer Fotograf